Гран-прі Іспанії 1981 року — сьомий етап чемпіонату світу 1981 року з автоперегонів у класі Формула-1, що відбувся 21 червня на трасі Харама. Остання перемога Жиля Вільньова.

Перегони

Кола лідирування 
 1—13 — Алан Джонс
 14—80 — Жиль Вільньов

Положення в чемпіонаті після Гран-прі 

Особистий залік

Кубок конструкторів

 Примітка: Тільки 5 позицій включені в обидві таблиці.

Примітки

Посилання 
 Гран-прі Іспанії 1981 

            
Гран-прі Іспанії
Червень 1981